Darrington (West Yorkshire), een plaats in Engeland
 Darrington (Washington), een plaats in de Verenigde Staten